Švestka je příjmení více osobností:

 Bedřich Švestka (1912–1990) – český lékař, politik KSČ, poslanec FS za normalizace a diplomat
 František Švestka (1811–1869) – český advokát a politik
 Jiří Švestka (1930–2019) – český právník a profesor občanského práva
 Jiří Švestka (galerista) (* 1955) – český historik a teoretik umění, jehož jméno nese Galerie Jiří Švestka
 Karel Švestka (původně Karel Teller, 1926–2012) – český spisovatel
 Martin Švestka (* 1977) – český fotbalista
 Oldřich Švestka (1922–1983) – český komunistický novinář a politik
 Štěpán Švestka (* 1982) – český violoncellista
 Václav Švestka (1921–2006) – český katolický kněz a jezuita
 Zdeněk Švestka (1925–2013) – český astronom

Související články 
 Švestka (planetka) – planetka 17805 v hlavním pásu pojmenovaná po Zdeňku Švestkovi
 Švestka